La Mère porteuse () est le neuvième épisode de la deuxième saison de la série britannique Torchwood (2008) ;
 La Mère porteuse () est un film sud-coréen de Im Kwon-taek sorti en 1987.